Fogiel (nazwisko)

Fogiel:
 Aleksander Fogiel
 Marc-Olivier Fogiel
 Mieczysław Fogiel
 Radosław Fogiel – polski polityk
 Władimir Fogiel